Krakowska ist der Familienname folgender Personen:
 Emilia Krakowska (* 1940), polnische Schauspielerin
 Joanna Krakowska (* 1964), polnische Theaterwissenschaftlerin, Redakteurin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Krakauer (Wurst)